Василий Михайлович Павлов (1904—1978) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1904 году в селе Угольное (ныне — в  Оренбургской области). Член ВКП(б) с 1927 года.

С 1921 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1921—1962 гг. — разнорабочий на железной дороге, в РККА, проводник вагонов, нарядчик бригад депо станции Ташкент, секретарь парткома депо Ташкент-Пассажирский, заведующий АПО Ленинского райкома, заместитель заведующего КПО Ташкентского горкома КПУ, секретарь парткома строительства Ташкентского текстильного комбината, первый секретарь Ленинского райкома КПУз, и. о. 2-го секретаря, 2-й секретарь, врио. 1-го секретаря Кара-Калпакского обкома КПУ, 2-й секретарь Самаркандского обкома КПУ, заместитель секретаря парткома Наркомата мясомолочной промышленности УзбССР.

Участник Великой Отечественной войны: заместитель начальника политотдела 68-й горно-стрелковой дивизии САВО, начальник политотдела Курсов младших лейтенантов САВО, начальник политотдела, заместитель начальника по политчасти Курсов младших лейтенантов САВО.

Третий секретарь Житомирского горкома КП Украины, заведующий военным отделом Житомирского обкома КПУ, заведующий отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов Житомирского обкома КПУ, секретарь партбюро в.ч. № 78011, начальник Главного управления «Узбзаготскот», директор свиносовхоза Орджоникидзевского района Ташкентской области, директор откормочной базы «Главзаготскототкорм».

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва.

Умер в сентябре 1978 года в Орджоникидзевском районе Ташкентской области.

Ссылки 
 Павлов

Первые секретари Каракалпакского обкома КП Узбекистана
Вторые секретари Самаркандского обкома КП Узбекистана
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Вторые секретари Каракалпакского обкома КП Узбекистана
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Секретари Житомирского горкома КП Украины
Политработники Великой Отечественной войны